Nouvelle steht für folgende geografische Objekte:

in Frankreich:
 Nouvelle-Aquitaine, eine Region
 Bussière-Nouvelle, eine Gemeinde im Département Creuse
 Nouvelle-Église, eine Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Oucques La Nouvelle, eine Gemeinde im Département Loir-et-Cher
 Port-la-Nouvelle, eine Gemeinde im Département Aude

in Kanada:
 Rivière Nouvelle, ein Zufluss in der Provinz Québec
 La Nouvelle-Beauce, eine regionale Grafschaftsgemeinde in der Provinz Québec
 Nouvelle (Québec), eine Gemeinde in der Provinz Québec

Sonstiges:
 Nouvelle AI, ein Ansatz zur künstlichen Intelligenz
 Nouvelle Chanson, ein französisches Musikgenre
 Nouvelle histoire, eine französische historiografische Strömung
 Nouvelle Planète, eine Stiftung in der Schweiz
 Nouvelle Star, eine französische Fernsehserie
 Nouvelle Tendance, eine 1961 in Jugoslawien gegründete Kunstbewegung 
 Nouvelle Vague, eine Stilrichtung des französischen Kinos